André Reul, Belgisch syndicalist en politicus
 Henri Reul, Belgisch politicus